Gros Morne kan syfta på följande platser:

Haiti 

 Arrondissement de Gros Morne, arrondissement, Artibonite, 
 Gros Morne (kommun), Artibonite, 
 Gros Morne (ort), Artibonite,

Kanada 

 Gros Morne, Newfoundland, berg, 

Robotskapade Haitiförgreningar